Gruhne ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gruhne (* 1988), deutscher Ruderer
 Nils Gruhne (* 1998), deutscher E-Sportler in der Disziplin Counter-Strike: Global Offensive